Wehebe Darge, né le  à Adélaïde en Australie, est un joueur professionnel australien de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier.

Carrière

Récompenses

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2008-2009 || Icebergs de Harrington College ||  || || || || || || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Adrenaline d'Adélaïde || AIHL || 9 || 7 || 3 || 10 || 4 || 2 || 0 || 1 || 1 || 4 
|-
| 2009-2010 || Eels de la Floride ||  || 28 || 22 || 15 || 37 || 22 || 4 || 1 || 3 || 4 || 0 
|-
| 2009-2010 || Adrenaline d'Adélaïde  || AIHL || 18 || 6 || 10 || 16 || 18 || 4 || 2 || 4 || 6 || 4 
|-
| 2010-2011 || Avalanche de l'Alaska || NAHL || 44 || 8 || 16 || 24 || 40 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2  
|-
| 2011-2012 || Avalanche de l'Alaska || NAHL || 59 || 16 || 19 || 35 || 64 || - || - || - || - || -
|-
|2011- 2012 || Adrenaline d'Adélaïde || AIHL || 21 || 12 || 15 || 27 || 30 || 1 || 1 || 1 || 2 || 0 
|-
| 2012-2013 || Adrenaline d'Adélaïde || AIHL || 23 || 17 || 16 || 33 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || KPK || 2. Divisioona
|| 5 || 3 || 3 || 6 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Demonz de Dayton || FHL || 51 || 22 || 25 || 47 || 43 || 8 || 2 || 4 || 6 || 2 
|-
| 2013-2014 || Adrenaline d'Adélaïde || AIHL || 22 || 13 || 15 || 28 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Demonz de Dayton || FHL || 7 || 1 || 1 || 2 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Dashers de Danville || FHL || 35 || 16 || 28 || 44 || 43 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Adrenaline d'Adélaïde || AIHL || 26 || 23 || 21 || 44 || 65 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || IHC Louvain || BeNe League || 21 || 23 || 32 || 55 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Adrenaline d'Adélaïde || AIHL || 28 || 20 || 32 || 52 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Peterborough Phantoms || EPIHL || 47 || 14 || 27 || 41 || 57 || 6 || 3 || 2 || 5 || 0
|-
| 2016-2017 || CBR Brave || AIHL || 18 || 12 || 15 || 27 || 28 || 2 || 0 || 4 || 4 || 0
|-
| 2017-2018 || Hockey Club de Caen || Division 1 ||26||6||7||13||16||- || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || CBR Brave || AIHL || 26 || 22 || 34 || 56 || 34 || 2 || 0 || 4 || 4 || 4
|-
| 2018-2019 || CBR Brave || AIHL || 28 || 19 || 35 || 54 || 20 || 1 || 1 || 0 || 1 || 2

Internationales 

| 2009 || align="left"| Championnat du monde U18 D3 || 4|| 17|| 10|| 27|| 18||align="left"|  place du groupe A division 3 (promu en D2)
|-
| 2010 || align="left"| Championnat du monde D2 || 5|| 4|| 2|| 6|| 2||align="left"|  du groupe A division 2
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde U20 D2 || 5|| 1|| 4|| 5|| 66||align="left"|  du groupe B division 2
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde D2A || 5|| 2|| 1|| 3|| 2||align="left"|  de la division 2A
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde D2A || 5|| 0|| 3|| 3|| 2||align="left"|  de la division 2A (relégué en D2B)
|-
| 2016 || align="left"| Championnat du monde D2B || 5|| 11|| 13|| 24|| 2||align="left"|  place de la division 2B (promu en D2A)
|-
| 2017 || align="left"| Championnat du monde D2A || 5|| 2|| 2|| 4|| 0||align="left"|  de la division 2A

Notes et références 

Naissance en décembre 1991
Naissance à Adélaïde (Australie)
Joueur international australien de hockey sur glace
Joueur des Peterborough Phantoms
Joueur du Hockey Club de Caen
Attaquant de hockey sur glace